Fundació Guillermo Toriello, fundació que treballa pel desenvolupament rural a Guatemala
 Índexs Foster-Greer-Thorbecke, indicadors de pobresa usats en economia del desenvolupament
 Fgt. també és l'abreviatura de fragment, forma literària de prosa molt breu
 fgt. també és l'abreviatura de fagot, instrument de vent de fusta